Костинюк — українське прізвище, поширене на Галичині. Спільнокореневі прізвища — Костик, Костишин.

Персоналії 
 Костинюк Богдан Іванович (1958) — Народний депутат України
 Микола Костинюк — польський ботанік і геолог
 Костинюк Василь Васильович (1897—1942) — український фольклорист, редактор та публіцист.
 Костинюк Лев Дмитрович — вчений, Національний університет «Львівська політехніка».
 Текля Тихан, в дівоцтві — Костинюк (1926) — діячка ОУН, в'язень радянських таборів.

Примітки